Plan Czteroletni – plan rozwoju gospodarczego II Rzeczypospolitej
 Plan Czteroletni – plan rozwoju gospodarczego III Rzeszy